Alan Hodgkinson, footballeur anglais
Alison Hodgkinson, joueuse de cricket sud-africaine
Bert Hodgkinson (1884–1939), un footballeur gallois
Bert Hodgkinson (1903), footballeur anglais
Clement Hodgkinson, naturaliste anglais
Colin Hodgkinson, musicien
Eaton Hodgkinson, ingénieur anglais
Gilbert Hodgkinson, joueur de cricket anglais
Greta Hodgkinson, danseuse canadienne
Katrina Hodgkinson, femme politique australienne
Keely Hodgkinson, athlète britannique
Patrick Hodgkinson, architecte anglais
Richard Hodgkinson, joueur de cricket anglais
Roland Hodgkinson, chef de la police de Newport Beach, Californie
Russell Hodgkinson, acteur américain
Sandra Hodgkinson, avocat américain 
Simon Hodgkinson, joueur de rugby anglais
Tim Hodgkinson, musicien et compositeur anglais
Tom Hodgkinson, écrivain et éditeur anglais
Will Hodgkinson, auteur et journaliste anglais
William Hodgkinson, footballeur gallois, frère de Bert Hodgkinson

Patronyme anglais